Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира М. Чибурданидзе и претенденткой Се Цзюнь проходил с  по  1991 года в Маниле.

Таблица матча

Литература 
 Шахматный вестник. 1992. №2. С. 8—13.

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1991 год в шахматах